Список миллиардеров по версии журнала Forbes за 2016 год — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2015 года.

Общее количество миллиардеров сократилось по сравнению с предыдущим годом на 16 человек, составив 1810 человек.

Общий капитал участников списка составляет 6,48 трлн долларов, что на 570 млрд. меньше чем в предыдущем году.

Тройка богатейших людей планеты

Первые двадцать миллиардеров

Число миллиардеров по странам

Ссылки 
 The World's Billionaires

Миллиардеры